Юрий Александрович Анисимов (28 декабря 1918, Белый, Смоленская губерния — 10 июля 1985, Киев) — советский историк науки и техники. Доктор исторических наук.

Биография 
Родился Юрий Анисимов в 1918 году.

В 1940-х годах работал в Ленинградском геологическом управлении, затем стал курсантом Ленинградского училища.

Был участником Второй мировой войны, стал инвалидом.

В 1948 году окончил Ленинградский горный институт, до 1951 года был аспирантом в этом же вузе на кафедре «история техники».

С 1951 по 1953 год — главный инженер отдела истории техники АН УССР. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Основные этапы развития техники бурения нефтяных скважин в дореволюционной России», после чего работал в том же отделе старшим научным сотрудником.

С 1953 по 1983 годы заведовал отделом истории техники. Защитил докторскую диссертацию по теме «История изучения и использования железорудной базы Украины (1861—1917 годы)».

В 1983 году вышел на пенсию.

Научная деятельность 
Исследовал историю развития горного дела, геологических исследований и техники разведки полезных ископаемых.

Автор более 100 работ. Основные работы:

 История машиностроения в Украинской ССР. — К., 1957 (в соавторстве).
 Геолог Леонід Іванович Лутугін. — К., 1959 (в соавторстве).
 Багатства надр України. — К., 1968 (в соавторстве).
 История технического развития угольной промышленности Донбасса. — В 2 т. — К., 1969 (в соавторстве).
 Научно-технический прогресс в Украинской ССР. — К., 1971 (в соавторстве).
 Розвиток металургії в Українській РСР. — К., 1972 (в соавторстве).
 Феодосий Николаевич Чернышов. 1856—1917. — М., 1985.

Источники 
 Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник. — Вип. 1 / Ред. кол.: В. А. Смолій (гол. ред.), В. М. Даниленко (заст. гол. ред.), Г. С. Брега (відп.секр.), С. І. Білокінь, М. Ф. Дмитрієнко, Я. Д. Ісаєвич, Ю. Ю. Кондуфор, М. Ф. Котляр, С. В. Кульчицький, Ю. О. Курносов, Ю. А. Пінчук, О. П. Реєнт, В. Ф. Репринцев, В. Г. Сарбей, А. Г. Слюсаренко, П. П. Толочко, П. Т. Тронько, В. С. Чишко. НАН України. Інститут історії України; Фонд розвитку історичних досліджень. — К., 1996. — 150 с. ‒ (Українські історики)
 Г. С. Брега. Анисимов Юрій Олександрович // Енциклопедія сучасної України — Інститут енциклопедичних досліджень НАН України

Историки Украины
Доктора исторических наук